Pigafetta puede referirse a:

A Antonio Pigafetta, el cronista que acompañó a Fernando de Magallanes en su circunnavegación de la Tierra.
A un género taxonómico de plantas de flores llamado Pigafetta.